Апертура 2007 () — первая половина 65-го профессионального чемпионата Мексики по футболу (сезона 2007/08) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Реклассификация 
Первые матчи были проведены 14—15 ноября, а ответные состоялись 17—18 ноября.

|}

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 21—22 ноября, а ответные состоялись 24—25 ноября.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 28—29 ноября, а ответные состоялись 1—2 декабря.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 6 декабря, а ответный состоялся 9 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2007/2008 на rsssf.com

2007
Мексика
Спорт в Мексике в 2007 году